Cofradía de la Borriquita es el nombre con el que se conoce popularmente a las cofradías y hermandades de la Semana Santa en España que desfilan el Domingo de Ramos representando la Entrada de Jesús en Jerusalén, entre las que destacan:

 La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén de Albalate del Arzobispo.
 La Cofradía de la Entrada en Jerusalén de Andorra.
 La Hermandad de la Entrada en Jerusalén de Ciudad Real.
 La Hermandad de la Entrada Triunfal de Córdoba.
 La Hermandad de la Borriquita de Écija.
 La Hermandad de la Borriquita de Estepa.
 La Hermandad de la Borriquilla de Jaén
 La Cofradía de la Pollinica de Málaga.
 La Hermandad de la Borriquita de Los Palacios.
 La Hermandad de la Borriquilla de Salamanca.
 La Hermanda de la Borriquita de Sanlucar de Barrameda.
 La Hermandad de la Borriquita de Sevilla.
 La Hermandad de la Borriquita de Zamora.
 Hermandad de La Borriquita (Puerto de Santa María), provincia de Cádiz